Alcide Segoni – pittore italiano
Duilio Segoni o Segoni I – calciatore italiano
Roberto Segoni – architetto e designer italiano
Samuele Segoni – politico italiano
Vasco Segoni o Segoni II – calciatore italiano
Segoni Special – casa motociclistica italiana